Eurotas (riu), principal riu de Lacònia
 Eurotas (fill de Miles), rei de Lacònia